Весёлый — хутор в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края России. Входит в состав Кутаисского сельского округа.

География 
Хутор расположен в центральной части края, в юго-восточной части городского округа, на северных склонах западной части Главного Кавказского хребта, у реки Цеце и Камышовая Балка. Проходит автодорога регионального значения «г. Горячий Ключ — г. Хадыженск» (идентификационный номер 03 ОП РЗ 03К-029), выступающая границей с хутором Кура-Цеце.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 10 марта 2004 года № 669-КЗ хутор Весёлый вошёл в состав образованного муниципального образования город Горячий Ключ.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 79 % от 57 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют. Развит туризм.

Транспорт 
Доступен хутор автомобильным транспортом.

Остановка общественного транспорта.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ